De Deense voetbalbeker 1997–98 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 44ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Compaq Cup geheten, begon in 17 juni 1997 en eindigde op 21 mei 1998 met de finale in het Parken Stadion (41.044 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Claus Bo Larsen. Brøndby IF won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 4-1 te winnen van FC Kopenhagen door treffers van Bo Hansen, Ebbe Sand, Jesper Thygesen en Bent Christensen.

Schema

Zie ook
Superligaen 1997/98

Bekervoetbal 1997/98
1998